Miejscowości w USA:
 Unicoi – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Unicoi
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Unicoi (ang. Unicoi County) – w stanie Tennessee